Pojem Achuza nebo Ahuza (: אחוזה) může označovat:
 hebrejský výraz pro „čtvrť“, „správní oblast“
 Achuza (Haifa), městská část v Haifě v Izraeli.
 Achuza ha-Ejlona, oficiálně Giv’at Downes, městská část v Haifě v Izraeli.
 Nachal Achuza, vodní tok v severním Izraeli v Haifě
 Achuzat Barak, vesnice v severním Izraeli.